El acrónimo DAO puede referirse a:

 Data Access Object, un componente de software que facilita el acceso a datos almacenados.
 Data Access Objects, una implementación creada por Microsoft.
 El diseño asistido por ordenador, también conocido como CAD por sus siglas en inglés.
 El método de escritura de discos Disc At Once.
 El videojuego de rol Dragon Age: Origins.
 La enzima diamino oxidasa.
 Los Directores Adjuntos Operativos de España.

Acrónimos de informática